Anna Smithová může být:

 Anna Smithová (tenistka) (* 1988) – britská tenistka, 
 Anna Smithová (kriketistka) (* 1978) – novozélandská kriketistka, 
 Anna Nicole Smithová, vlastním jménem Vicki Lynn Marshall, (1967–2007) – americká modelka a herečka, 
 Anna Deavere Smithová (* 1950) – americká herečka, dramatička a pedagožka.